Jules Carlier (Belgisch politicus) (1851-1930), Belgisch lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 Jules Carlier (Frans parlementslid) (1878-1964), Frans parlementslid en burgemeester
 Jules Carlier (Frans gemeenteraadslid) (1956-2019), Frans gemeenteraadslid en loco-burgemeester